O Campeonato Regional do Maio é o principal torneio de futebol na ilha do Maio de Cabo Verde. É gerenciada pela  Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM).

História
O campeonato regional formado após independência em anos de 1980. Inicialmente compromido quatros clubes.  O campeonato duvida-se em dois divisões em 1990. Em 1991, o Segunda Divisão foi abandonado por 25 anos. O próximos temporadas disputado unicamente com um nivel. O Segunda Divisão foi revivado em temporada de 2015-16.

Recentamente, o temporada de 2019-20 (campeonato e taça) é suspendido de COVID-19 desde 19 de março. O jogos pareado á 9a rodada.

Temporada atual
A edição de 2019-20 é composta por 12 clubes, oito na Primeira Divisão e quatro na Segunda Divisão e serão disputadas em 12 jornadas, com jogos fora e em casa, como na edição anterior.

Clubes

Primeira Divisão
Académica da Calheta
Académico/83
Barreirense
Beira-Mar (Maio)
 ASC Figueirense - Figueira da Horta
Morrerense
Onze Unidos
Real Marítimo - Cascabulho

Segunda Divisão
 Cruzeiro SC - Calheta do Maio
 SC Miramar
 Santa Clara - Alcatraz e Pilão Cão
Santana de Morrinho

Títulos

Campeonato Insular (ou Regional) do Maio
1984: Barreirense FC
1985-1989: Não houve

Primeira Divisão do Maio
1990/91 : Académico 83

Campeonato/Liga Insular (ou Regional) do Maio
1991/92 : Onze Unidos
1993/94 : Académico/83
1994/95 : Académico/83
1995/96 : Onze Unidos
1996/97 : Beira Mar
1997/98 : Académico/83
1998/99 : Onze Unidos
1999/00 : não disputado
2000/01 : Onze Unidos
2001/02 : Onze Unidos
2002/03 : Onze Unidos
2003/04 : Onze Unidos
2004/05 : Onze Unidos
2005/06 : Barreirense
2006/07 : Académica da Calheta
2007/08 : Académica da Calheta
2008/09 : Onze Unidos
2009/10 : Barreirense
2010/11 : Onze Unidos
2011/12 : Académico/83
2012/13 : Académico/83
2013/14 : Académica da Calheta
2014/15 : Académico 83

Primeira Divisão do Maio
2015/16: Académico 83
2016-17: Onze Unidos
2017-18: Barreirense
2018–19: Académico 83

Titulos por la clube

Títulos por aldeia ou cidade

Ver tamběm
Taça do Maio
Super Taça do Maio
Torneio de Abertura do Maio

Notas

Ligação externa
Liga Insular do Maio